Arvonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1897-2009), supercentenaire finlandais
 (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois